Omo (rivier), een rivier in Ethiopië
Omo (wasmiddel), een wasmiddel van de firma Unilever
Ons Middelbaar Onderwijs, een bestuursorganisatie voor voortgezet onderwijs in Nederland

Zie ook
Omø